Похищение пришельцами, или абдукция (), — термин, которым обозначают сообщения и предполагаемые воспоминания людей о том, что они были тайно и против их воли похищены неизвестными существами, подвергавшим похищенных физическим или психологическим процедурам. Сообщающими о похищении и уфологами существа-похитители интерпретируются как внеземные существа (инопланетяне).

Из-за недостатка объективных физических данных и ряда особенностей в сообщениях о похищениях — большинство учёных и исследователей психических процессов отклоняют подлинность сообщений. Они объясняют предполагаемые воспоминания следующими причинами: намеренным обманом, внушаемостью (гипнабельность), синдромом ложной памяти, складом личности со склонностью к фантазированию, наличием психических расстройств. Скептик Роберт Шиффер отмечает подобия между образами пришельцев из ранних научно-фантастических фильмов и описаниями «похитителей» в рассказах о похищениях, что может свидетельствовать о культурном происхождении сообщений.

Сообщения о похищениях появлялись в разных странах, таких как Великобритания, Франция, Бельгия, Россия, Китай, Индия и латиноамериканские страны, но они наиболее типичны для англоговорящих стран, в первую очередь — США. Содержание сообщений о похищениях меняется в зависимости от культуры страны рассказчика.

Об одновременном похищении могли заявлять двое и более людей (так называемые «group abductions» — «групповые похищения»), их показания могли сильно разниться. Похищения могли совершаться несколько раз: сперва в детстве, а затем — уже во взрослом возрасте («sequential abduction»). Иногда заявлялось, что у детей после похищения появлялись шрамы. Большинство сообщений описывают состояние страха в момент взаимодействия с похитителями, другие же говорят, что опыт был приятным. Сообщения могли включать предупреждения от похитителей об опасности ядерного оружия или об ущербе окружающей среде, а также о возможных катастрофах.

История феномена 
Одним из самых ранних, и возможно первым из зафиксированных заявленных случаев похищения человека НЛО стало происшествие в , Нортамберленд, Англия, произошедшее в сентябре 1942 года. Мужчина, называемый Альберт Ланкашир, объявил, что его похитили инопланетяне с целью медицинского осмотра, и в тот же день отпустили.

Первые сообщения (1960-е) 
 Похищение А. Вилас-Боаса (1957)
Считается, что одним из первых в новейшей истории случаев абдукции было похищение Антонио Вилас-Боаса в 1957 году в Бразилии, но о нём стало широко известно лишь в середине 1960-х годов.

В октябре 1957 года, ночью, Вилас-Боас работал в поле, когда перед ним на землю опустился с неба неопознанный летающий объект. Когда Вилас-Боас пытался бежать, его схватила группа гуманоидных существ и затащила в освещённую «комнату». Оттуда он попал в другую, уже раздетый этими существами; там он якобы почувствовал тошноту — его вырвало. После этого к нему вошла обнажённая «женщина», и он с ней вступил в половую связь, после чего Вилас-Боаса вывели назад на поле.

Возможно, случай стал широко известен потому, что у Вилас-Боаса начались проблемы со здоровьем, и ему пришлось обратиться за помощью к врачу.

 Похищение супругов Хилл (1961)
В начале 1960-х в США стало известно о случае похищения супружеской пары Бетти и Барни Хилл. В сентябре 1961 года они возвращались домой в автомобиле и заметили, что их преследует свет с неба. Когда они приехали, то заметили, что не могут вспомнить, что с ними происходило в течение двух часов. Позже, когда они обратились к психиатру, к ним был применён регрессивный гипноз, и они рассказали, что той ночью были остановлены группой низкорослых человекоподобных существ, после чего они якобы оказались в неких помещениях, где подвергались «квазимедицинским обследованиям».

Это один из самых известных и изученных случаев похищения. Несомненно, он способствовал вниманию прессы к явлению.

1980-е 
К началу 1980-х было зафиксировано более сотни случаев похищения, и исследователи выявили в них определённые закономерности. Около 90 % известных к тому времени случаев было зафиксировано в США, в то время, как, к примеру, в Австралии вплоть до середины 1980-х не было зафиксировано ни единого случая похищения. Было замечено, что сообщения о случаях абдукции, приходящие из США, во многих деталях совпадают, а в других странах похищения происходили при других обстоятельствах.

Это время ознаменовалось в Америке популярностью книг Бадда Хопкинса и Уитли Стрибера, чем, как полагают некоторые исследователи, и обусловлены многочисленные совпадения в показаниях людей, утверждавших, что были похищены (например, «квазимедицинские обследования» за пределами США происходили с меньшим ущербом для «похищаемых», внешний вид «похитителей» вне США отличался большим разнообразием и т. п.).

 Уитли Стрибер
Уитли Стрибер (; род. 1945) — американский писатель, автор романов ужасов, утверждавший, что несколько раз пережил похищение. Эти случаи он изложил в книгах «Причастие» (1987), «Трансформация» (1988) и «Прорыв» (1996).

Первое похищение произошло с ним, как он утверждает, 26 декабря 1985 года. Его он «вспомнил», когда исследователь абдукций Бадд Хопкинс, с которым он связался, ввёл его в состояние гипноза. Он вспомнил, что после 22 часов он очнулся парализованным в неком «углублении», ему с трудом удалось различить нескольких существ в «масках». Стрибер упомянул об уходящих вниз кронах деревьев и о том, что он оказался на «сером полу „неуютной“ куполообразной комнаты с „линзой“ в верхней части». Существа, среди всего прочего, ввели ему в нос длинный тонкий иглообразный предмет. Всего в эту ночь Стрибер отмечал четыре разновидности существ: низкорослые коренастые курносые существа с глубоко посаженными светящимися глазами, роботоподобное существо, несколько полутораметровых существ с миндалевидными чёрными глазами и существо пониже с маленькими крулыми глазами.

Про другие абдукции Стрибер вспоминал, что его вели по коридору со «шкафами» с «выдвижными ящиками» два тёмно-синих существа, и вывели его в помещение с закрытыми жалюзи окнами, — комнату, «напоминающую круглую полковую столовую времён британского правления в Индии». «Комната» была наполнена прозрачными фигурами белого цвета, одна из которых попросила Стрибера прочитать лекцию о причинах падения Британской империи. Также он расскал, что летал в некоем предмете, где «медсестра или стюардесса» капнула ему на язык какое-то вещество, кто-то рядом «читал вслух книгу, сделанную из мягкой ткани». В пустыне маленькие существа привезли его в оазис. Там он оказался в «коридоре», откуда попал в «комнату», где Стрибер стал танцевать. «Танцуя, я временами оказывался на мгновение внутри других людей и их судеб». Также он рассказывал, что бывал в «комнате» с «каменными стенами», где якобы бичевали прикованного человека, как ему сказали, за то что тот не смог заставить Стрибера подчиняться. Когда «человека» забили насмерть, некое существо сказало ему: «Это только видимость, Уитти, только видимость».

Стрибер обращался к исследователям, обследовался у двух невропатологов, согласился пройти несколько болезненных лабораторных анализов, что подтвердило отсутствие у него каких-либо психических расстройств. В некоторых случаях посторонние очевидцы подтверждали те или иные детали сообщений Стрибера. «Я полностью готов согласиться с тем, что мои ощущения могут не отражать то, что объективно происходило со мной», — говорил Стрибер, пришедший к выводу, что его воспоминания могут являться отчасти субъективными.

Американская схема абдукции 
В книге  и Питера Хью () «The complete book of UFOs: fifty years of alien contacts and encounters» (1994) содержится схема, по которой происходят похищения, на основании сопоставления случаев, произошедших в США.
 Свидетель (обычно в одиночестве, но иногда с кем-то вдвоём, или, ещё реже, с семьёй) едет по пустынной дороге поздно вечером и видит на небе странный свет.
 Возникают проблемы с двигателем или с фарами, после чего могут слышаться странные звуки, и пассажиры могут испытывать необычные душевные состояния.
 Затем они приходят в себя в другом месте и обнаруживают, что ничего не помнят о происходившем с ними в течение определённого времени.
 В последующие дни или недели у очевидца могут всплывать в памяти обрывочные «воспоминания» о неизвестных существах.
 Какой-либо исследователь феномена похищений предлагает очевидцу пройти сеанс регрессивного гипноза, и он «вспоминает», что был похищен.

«Похитители» 
Существа, «похищающие» людей, — с точки зрения самих «похищенных» и по их описаниям — часто являются гуманоидными. По сообщениям, при абдукции «похищаемые» могли наблюдать знаменитостей или даже своих умерших родственников.

Некоторые авторы вроде Дженни Рэндлс и Питера Хью склонны делать акцент на отличиях во внешнем виде существ, «похищающих» людей в разных этносах. Так, к началу 1980-х в Великобритании и других европейских странах сообщалось о похищениях людей высокими светловолосыми и голубоглазыми гуманоидами (таких существ уже наблюдали возле НЛО в Европе в 1950-е, то есть ещё до появления сообщений о похищениях), в Азии (например, в Малайзии) — существами ростом в несколько дюймов, в Южной Америке — карликовыми волосатыми существами.

В США же наиболее часто в похищениях участвуют так называемые «греи» («серые»; ) — низкорослые (около 120 см) гуманоиды серого цвета с большой безволосой головой, большими тёмными глазами с поднятыми кверху внешними уголками, с тонким торсом и тонкими конечностями. В некоторых случаях упоминалось, что серые — если и имеют нос, то маленький, что у них безгубый маленький рот и тонкие пальцы, какие могут быть с когтями или с подобием присосок.

Также упоминалось о существах, похожих на насекомых, и о существах, как будто покрытых кожей рептилий — рептилоидах, которые зачастую жестоко обращались с «похищаемыми».

Особо следует сказать о случаях абдукции, называемых «wise baby dreams», характеризующихся тем, что «похищаемые» женщины могут наблюдать или даже держать на руках маленьких гуманоидов, похожих на младенцев. Эти существа могут показаться им чересчур развитыми, что вызывает у «похищаемых» неприятные чувства..

Явления, отмечаемые при похищениях 
Некоторые похищенные сообщали, что во время абдукции чувствовали, будто «выходили» из своего тела. Также есть сообщения о том, что люди при похищении утрачивали контроль над своим телом. Бывали случаи, когда люди, переживая абдукцию, никуда не пропадали и находились под наблюдением других людей. Возможным научным объяснением таких случаев может быть сонный паралич, для которого свойственны ощущения утраты контроля над телом, и иногда ощущение выхода из тела.

«Похитители» могут вступать в контакт, общаться с «похищаемыми» телепатически или же при помощи речи. Бывали случаи, когда «похитители» представлялись пришельцами из организации «Consortium of Organizations for Strong Motion Observation Systems» — с Марса, с Альфы-Центавра и др.. К примеру, Бетти Хилл «похитители» сообщили, что прибыли с места, которым может быть Дзета Сетки. Также «похитители» могут показывать «похищаемым» различные визуальные картинки, в некоторых случаях они предсказывали разного рода катастрофы, которые могут произойти на Земле.

Наблюдение НЛО 
Часто в случаях абдукции упоминается о наблюдении неопознанных летающих объектов (НЛО). Хотя похищения имеют — по свидетельствам многих людей — прямое отношение к явлениям НЛО, некоторые уфологи считают, что изучением абдукций должна заниматься отдельная отрасль науки, так как похищение «может не иметь никакого отношения к феномену НЛО в его классической форме, а увязывается с ним лишь в силу господствующих в настоящее время представлений. Оно сильно отличается от простых огней в небе, которые могут иметь реальную основу, в то время как похищения могут быть всего лишь событием внутренней жизни человека».

Восприятие комнаты 
Во многих случаях «похищаемым» при абдукциях кажется, что они находятся в замкнутом пространстве в виде хорошо освещённой комнаты или операционной. Имеет место такое явление как «дверная амнезия»: человек, оказавшись в подобной «комнате», в большинстве случаев не может вспомнить, как в неё попал. В «комнатах» может отмечаться наличие чего-либо, похожего на мебель.

«Квазимедицинские обследования» 
В некоторых случаях потерпевшие утверждали, что во время абдукции они находились на некоем подобии стола, а неизвестные существа совершали над ними необъяснимые болезненные действия, что самими потерпевшими расценивалось как медицинское обследование. При этом использовались непонятные предметы, которыми «похищаемые» и истязались. Часто речь идёт о неких операциях на голове похищаемых. К примеру, при похищении У. Стрибера существа сообщили ему, что введут ему в головной мозг через нос длинный тонкий предмет, похожий на иглу. Несмотря на возражения Стрибера, предмет всё же был вколот ему в голову. После этого ему в анус вводили какую-то треугольную вещь.

В некоторых случаях сообщения о нанесении увечий могут подтверждаться ранами, обнаруживаемыми на потерпевших. «Похитители» могли извлекать из тел «похищаемых» ими людей кровь или семенную жидкость, например, А. Вилас-Боас утверждал, что во время похищения у него брали кровь.

Сексуальное насилие 
Существа, «похищающие» людей, очень часто проявляли повышенный интерес к половым органам человека. Отдельными людьми описывался цилиндрический предмет, вызывающий оргазм у мужчин. Также существа могли повреждать половые органы предметами неизвестного назначения. Первым, близким к этому, является случай с супругами Хилл.

Некоторые из людей, переживших абдукцию, сообщали, что во время похищения: принуждались к половой близости с неизвестными существами, подвергались исследованию посредством «зондовой» колоноскопии, или даже насиловались. Потерпевшие могли иметь половой акт с существами, неотличимыми от человека, с другими гуманоидами, менее похожими на человека (в некоторых случаях — с человекоподобными существами, подобными рептилиям или земноводным), или даже с негуманоидными (нечеловеческой формы) существами. Во время процесса соития существа могут относиться к потерпевшему с безразличием, но в некоторых случаях — с особой жестокостью.

Исследователи считают, что у людей, которые утверждали, будто во время похищения подверглись сексуальным домогательствам со стороны неизвестных существ, отмечаются признаки, наблюдаемые у жертв изнасилования: самоунижение, отвращение к своему телу, отвращение к сексу, недоверие к людям и т. п.

Имплантаты 
В случае абдукций под имплантатами подразумевают:
 разного рода предметы неизвестной природы, оставляемые существами-«похитителями» в телах «похищаемых»;
 предметы неизвестного происхождения, обнаруживаемые в телах людей, переживших похищение.

Потерпевшие могли сообщать о введении в определённом месте их тела внешнего предмета, но обследование не могло обнаружить в этом месте инородных тел (к примеру, канадец Лорн Голдфейдер уверял, что ему что-то имплантировали в правое бедро, но последующее обследование ничего в нём не выявило). 

Зачастую в сообщениях об имплантатах фигурируют маленькие шарики, вводимые в правую ноздрю (доктор Ричард Нил). Как уточняет исследователь феномена Бадд Хопкинс, потерпевшим вводят в ноздри или под глазное яблоко длинные тонкие предметы, похожие на иглы, на концах которых находятся шарики диаметром в 2,5 мм, из которых могут торчать волокна.

Случай с Николаем Живовым (1990) 
В марте 1990 года Николай Живов, строитель из Сосновоборска (возле Красноярска), встретил существ с лицами голубого цвета, которые увезли его куда-то в необычного вида «автомобиле». Следующее, что он помнит — что он оказался в незнакомой ему местности, откуда с трудом добрался домой. На 3-й день после происшествия у него начались боли во всём теле, рентгенодиагностика выявила в его теле инородные тела. При их извлечении оказалось, что они представляют собой ртуть. Ртуть через месяц опять была выявлена в его теле, всего было произведено шесть операций. Николай получил вторую группу инвалидности. В целом, Николай перенес 24 операции по изъятию ртути из организма. Исследованиями состава извлечённой ртути и биологического клеточного материала, прилегающего к ртутным включениям, занимались СФ СибНИЦАЯ (Саянский филиал Сибирского научно-исследовательского центра по изучению аномальных явлений) и СибоАН (Красноярск). В 1995 году Николай Живов умер.

Анализ имплантатов 
Психотерапевт Джон Карпентер утверждает, что как минимум три имплантата было исследовано в авторитетных научных учреждениях. Но даже обследование при помощи электронного микроскопа не позволило их с чем-либо отождествить.

Ричард Прайс из Нью-Йорка рассказывает, что в 1955 году пережил абдукцию, при которой ему что-то имплантировали. Уже в 1989 году у него на коже появился цилиндрический предмет размером 1×4 мм. Как писал Антонио Хунеус, образец был передан в один из университетов на северо-востоке США, где и был разделён на три части: оболочку, вещество янтарного цвета и шесть «довесков». По другим источникам, анализ, проводившийся Дэвидом Е. Притчардом с физического факультета Массачусетского технологического института, показал, что оболочка на 90 % состояла из углерода, на 7 % — из тантала и на 3 % — из кислорода.

«Оз-фактор» 
Оз-фактор () — состояние человека во время абдукции, при котором «создаётся впечатление, что всё, происходящее с ним, находится вне обычного времени и пространства, вне обычного окружения, в некоем волшебном мире». «Это состояние можно описать как „безвременье“, „растворение“ или транс». Термин введён британским уфологом Дженни Рэнделс; название подчёркивает сходство состояния, в котором пребывает «похищаемый», с состоянием главной героини кинофильма «Волшебник страны Оз».

У «похищаемого» может возникать ощущение особой тишины или неподвижности вокруг, время для него может «замедляться» или вовсе «останавливаться». Причиной явления может также быть эпилепсия или нарколепсия, а кроме того этот эффект может проявляться и при других аномальных явлениях.

«Пропавшее (выпавшее) время» 
«Пропавшее время» — это разность между промежутком времени, когда «похищенный» отсутствовал, и временным интервалом, в течение которого по его личным, субъективным оценкам длилось похищение. Иначе «пропавшее время» можно определить как время, в течение которого «по непонятным причинам похищенные ничего не запомнили». Термин был введён Баддом Хопкинсом в 1981 году.

«Выпавшее время» может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов (хотя в случае с Т. Уолтоном оно составляло несколько дней). Вообще, явление «выпавшего времени» может встречаться не только в абдукциях, но и в менее экзотических ситуациях: по сути, речь идёт о генерализованной амнезии.

«Воспоминания» о событиях, якобы происходивших в течение «выпавшего времени» могут либо постепенно всплывать в памяти таких людей, либо могут вызываться при помощи регрессивного гипноза. Часто обе эти причины имеют место.

Пример: «похищенный» человек может отсутствовать на протяжении нескольких часов, хотя рассказываемые
им вещи по его собственным ощущениям и оценкам происходили на протяжении гораздо большего отрезка времени, нескольких дней, недель, месяцев.

Самочувствие «похищенных»

Физическое состояние 
Сразу после похищения потерпевшие могут обнаруживать на себе раны, похожие на разрезы, точки, похожие на следы от уколов, шрамы, гематомы, опухоли, кровоподтёки, ссадины, даже переломы. В английском журнале «Maxim» можно было видеть фото молодого парня, у которого после похищения на теле был обнаружен тонкий шрам 18 см. Также у некоторых людей после абдукции могут наблюдаться симптомы лучевой болезни (как в случае с Виллас-Боасом).

Психическое состояние 
Для очень многих людей похищение стало сильнейшим потрясением: в Соединённых Штатах Америки как минимум трое людей, переживших абдукцию, покончили жизнь самоубийством. В некоторых странах созданы специальные клиники для реабилитации жертв похищения. Личность таких людей может претерпевать изменения: «Некоторые из них начали совершать неслыханные убийства и полностью изменили свой образ жизни, превратившись в пародии на себя», — писала Хала Линдзи в книге «Сатана живёт на планете Земля». Обследования таких людей могло быть для них болезненным, они впоследствии испытывали стыд и чувство вины (что наблюдается у жертв изнасилования). Большинство из них отказывались публично заявлять о произошедших с ними случаях абдукции.
Также в некоторых случаях были замечены некие вставные пластины в головном мозге человека, потерпевшие же утверждали что до похищения ничего подобного не замечали.

Изучение феномена похищений 
Исследованием феномена похищений занимаются, в основном, заведомо либо скептически настроенные люди, либо убеждённые в том, что похищения осуществляются инопланетянами. Эти два взгляда на проблему являются очевидными крайностями и едва ли охватывают полностью все аспекты данного явления.

 Лео Спринкл
Доктор Лео Спринкл — психолог из университета штата Колорадо, занимавшийся изучением феномена абдукций. При работе он практиковал регрессивный гипноз. Спринкл осуществил много экспериментов, он проводил ежегодные собрания людей, утверждавших, что были похищены. Спринкл был убеждён, что похищения благотворно влияют на людей: у них якобы открывались парапсихологические способности, они сталкивались с другими аномальными явлениями, проявляли интерес к другим.

 Бадд Хопкинс
 — нью-йоркский художник, а также самый известный исследователь феномена похищений. К изучению похищений его подтолкнуло наблюдение НЛО. Вначале Хопкинс работал с психологом, но затем начал проводить сеансы регрессивного гипноза самостоятельно, чем вызвал недоверие к результатам своих исследований.

Известность Хопкинс приобрёл после расследования случая с так называемой «Кети Дэвис» — 24-летней женщиной, якобы встретившей неизвестных существ в Копли-Вудс, близ Индианаполиса (Индиана).

В 1982 году вышла книга Хопкинса «Missing time», в которой содержались сведения о более чем 10 случаях абдукции за период с 1975 года. В 1987 году вышла вторая книга Хопкинса «Пришельцы», в которой рассказывалось о расследовании случая абдукции в Индиана.

Гипотезы, предлагавшиеся для объяснения феномена похищений

Галлюцинации 
В 1980 году вышла книга Кита Бастерфилда «НЛО: гипотеза возникновения образа», в которой он пытался объяснить случаи абдукции одной из разновидностей галлюцинаций. Позднее вместе с психологом доктором Робертом Бартоломью он высказывал предположение, что «похищенные» люди являются так называемыми «личностями, склонными к фантазированию» () — людьми, с трудом отличающими свои фантазии от реальных событий.

Осознанные сновидения 
В октябре 2011 года в Лос-Анджелесе исследователи из Phase Research Center впервые воспроизвели феномен похищения инопланетянами искусственно с помощью техник достижения осознанных сновидений. Исследователи пытались подтвердить теорию, что если во время контакта с инопланетянами человек лежал, спал, засыпал или просыпался, то это наверняка всего лишь последствие крайне реалистичных переживаний, имеющих природу близкую ко сну, но при наличии осознанности. В общей сложности семь волонтеров смогли пережить контакт с «инопланетянами» во время эксперимента. При этом описания практически ничем не отличались от типичных «контактов».

В исследовании 2021 года, опубликованном в «International Journal of Dream Research», те же исследователи сосредоточились на гипотезе о том, что если некоторые из историй о похищениях инопланетянами являются продуктами сна, то они могут быть намеренно воспроизведены практиками осознанных сновидений. Чтобы проверить гипотезу, они поручили группе добровольцев попытаться имитировать встречи с инопланетянами с помощью осознанных снов. 114 (75 %) добровольцев смогли пережить встречи с инопланетянами. Что касается успешных кейсов, то 20 % были близки к реальности по отсутствию парадоксальных событий, типичных для сновидения. И только среди этих 20 % наблюдались сонный паралич и страх, которые часто встречаются в «реальных» историях. Теоретически случайные люди могут спонтанно столкнуться с той же ситуацией во время сна и спутать происходящее с реальностью.

Сонный паралич 
После пробуждения около 40 % людей хотя бы раз в жизни испытывают сонный паралич. Он иногда сопровождается яркими, очень реалистичными снами и при пробуждении человек может быть парализован от нескольких секунд до 2-х минут. Среди сюжетов сна могут быть и инопланетяне. Очень реалистичный сон и парализованность могут произвести на впечатлительных людей сильный эффект — и они, искренне веря в это, могут говорить другим людям, что их похищали инопланетяне.

Психические травмы 
Некоторые полагают, что причиной похищения может быть какая-либо психическая травма. Так, редактор журнала «Fate» Д. Скотт Рого (), настаивавший на более пристальном изучении самих «похищенных», чем на расследовании их показаний, полагал, что к моменту абдукции «похищенные» переживали кризис или же восстанавливались после психической травмы.

Среди причин абдукции некоторые называют издевательства, перенесённые человеком в детстве, воспоминания о которых могут быть при участии фантазии искажены во время регрессивного гипноза.

«Воспоминания», навеянные во время сеансов регрессивного гипноза 
Предпринимались попытки установить подлинность предполагаемых воспоминаний с помощью регрессивного гипноза — гипнотическая техника, используя которую от человека, находящегося в состоянии гипнотического транса получают словесные ответы о его воспоминаниях. Оправданность использование этой техники оспаривается. Сторонники считают, что регрессивный гипноз, применяемый опытным гипнотизёром, позволяет преодолеть различные барьеры, в том числе снять блок памяти, в результате чего подвергшийся похищению может сообщить больше подлинных воспоминаний. Ещё доктор Бенджамин Саймон (тот, что применял регрессивный гипноз при расследовании случая с Хиллами) стоял на том, что гипноз кроме воспоминаний с лёгкостью позволяет выявлять и фантазии. Критики полагают, что полученные посредством регрессивного гипноза сведения нельзя считать достоверными.

Сложность состоит в том, что человек, опрашивающий находящегося под гипнозом человека, может случайно или намеренно спровоцировать фантазии у опрашиваемого при помощи наводящих вопросов. Так, если, к примеру, гипнотизер спросит у человека под гипнозом, что с ним делали инопланетяне, тот будет давать «показания», по сути, выдумывая их, сообразуясь с его личными представлениями об инопланетянах, почерпнутыми, например, из научной фантастики.

Психолог Э. Лофтус из университета в Сиэтле для подтверждения этой гипотезы провёл эксперимент: человеку в состоянии гипноза внушили, что в детстве он потерялся в универмаге. Подопытный не просто поверил в это, он даже сообщил множество подробностей и деталей этого события, отказывался верить в то, что ничего подобного не происходило с ним. Человек не может, уверяет Лофтус, отличить настоящие воспоминания от внушённых, притом зачастую более яркими и правдоподобными оказывались именно фиктивные воспоминания. Эксперименты, проведённые другими психологами, показали, что около 50 % поддающихся проверке сведений, полученных в результате применения регрессивного гипноза, являются вымышленными.

Состояние человека при засыпании-пробуждении 
Моменты, когда человек пробуждается или отходит ко сну, могут сопровождаться следующими явлениями.
 Засыпание или пробуждение обычно происходит поздним вечером или ранним утром, как раз в то время как существа — «похитители» порой являются к «похищаемым», иногда даже к ним в спальню.
 Человек может ощущать себя парализованным. По некоторым оценкам, около 15 % людей испытывают такое чувство при засыпании. Подобное испытывают некоторые люди во время похищения, в том числе и во время проведения над ними «квазимедицинских обследований».
 Человек может ощущать прикосновение.
 Человеку может казаться, что он взлетает над своей кроватью. В некоторых случаях похищений речь как раз и шла о левитации человека.
 Человек может ощущать чьё-то присутствие в комнате.
 Человеку могут привидеться расплывчатые фигуры, что может длиться несколько минут. Привидения эти могут как двигаться, так и оставаться неподвижными.

Параллели с «предсмертным опытом» 
Некоторые из людей, находившихся в состоянии клинической смерти могут вспоминать о встречах с «существами из света», попадать в «другой мир». В начале 1990-х годов специалист по «предсмертному опыту» психолог профессор Кеннет Ринг из Коннектикутского университета занимался изучением феномена абдукций. В книге «The omega project» он приводит сравнительный анализ случаев похищения и «предсмертного опыта» и предлагает гипотезу, по которой эти два случая могут приводить к обретению «духовной зрелости».

Влияние СМИ 
Роберт Бейкер из Кентуккского университета: «Совпадения в их рассказах объясняются только лишь влиянием назойливых СМИ, в которых упоминается о пришельцах чуть ли не ежечасно. Такие теле- и радиопередачи, газетные материалы формируют в сознании впечатлительных людей один и тот же исходный материал для фантазий».

Инопланетная деятельность 
Уфологи утверждают, что похищения совершаются инопланетными существами. В США в ходу гипотезы о том, что американское правительство заключило договор с инопланетянами: взамен на внеземные технологии оно позволяет похищать своих граждан для экспериментов. Также есть гипотезы, что инопланетяне собирают генетический материал и гаметы у людей, скрещивая их с собой и пытаясь вывести «гибридные» существа. Это делается, по мнению одних, ради совершенствования «человеческой расы» или, по мнению других, для внедрения инопланетян в человеческое общество. Или восстанавливают свои ДНК, потерянные в результате технократического развития и деградирования в духовном плане, оказавшись на пути своего вымирания вида. В настоящий момент свои ДНК восстановили, поскольку похищения прекращены.

Такие гипотезы не имеют прямых доказательств, несмотря на свою распространённость. Единственным доказательством справедливости гипотезы об инопланетных похищениях является тот факт, что некоторым похищенным существа — похитители сообщали о том, что прибыли с других планет. Впрочем, это можно попытаться объяснить и популярностью данной внеземной гипотезы: потерпевшие изначально верят во внеземное происхождение кажущихся «похитителей», чем и обусловлен их внешний вид и поведение.

Параллели в фольклоре 
Мифолог О. А. Черепанова отмечает: «Тема похищения человека неведомой силой и посещения им таинственного фантастического мира устойчиво владеет умами людей. В середине и конце XX в. людей похищают не бесы, шишки или лешие в любом национальном обличии, а инопланетяне; неведомый запредельный мир заменяется внутренним помещением летающих тарелок. Человеку и человечеству в целом по-прежнему неодолимо хочется, хотя и боязно, заглянуть за ту роковую черту, которая пролегла между видимым и осязаемым миром человека и природы и неизмеримым космосом, между бренным человеческим разумом и вечным разумом мирозданья, между узким кругом известного и беспределом непознанного».

Некоторые исследователи проводят аналогии между случаями похищения и явлениями, приписываемыми тем или иным демонам. К примеру, рептоидные (похожие на рептилий) существа, участвующие в похищении людей, иногда «выказывали сильное отвращение к имени Христа». Наиболее же интригующие параллели связаны со случаями принуждения неизвестными существами к сексуальным контактам с ними при абдукции. Их можно сопоставить с описанными в средневековых текстах случаями контакта с инкубами и суккубами, которые якобы посещали людей по ночам, вызывали полтергейст, домогались половой близости с мужчинами или с женщинами, когда люди, с которыми они состояли в браке, крепко спали. Францисканский теолог Людовико Мария Синистрари (; 1622—1701) в труде «De daemonialitate» описывает случай, когда женщину по имени Иеронима преследовал инкуб, являвшийся в виде маленького мужчины; при его появлении в доме левитировал грудной ребёнок, некоторые предметы исчезали, происходил полтергейст. В современных случаях похищений также наблюдаются маленькие «люди», иногда их появление сопровождается полтергейстом, причём остальные, кроме «похищаемого», люди могут крепко спать, «похищаемый» может возноситься в воздух. Также следует упомянуть о получении неопознанными существами спермы у людей во время абдукции — инкубам и суккубам также приписывали свойство похищать семя у мужчин.

Некоторые из исследователей ищут связь между современными сообщениями об абдукциях и сообщениями о контактах людей с феями в фольклоре. Эти гуманоидные существа могли быть высокого, человеческого и низкого роста, могли летать, жили в светящихся домах, могли вступать в интимные отношения с людьми, воздействовать на их органы чувств, похищать человеческих младенцев и подменять своими. Есть некоторые сообщения о том, что феи забирали или уводили людей в свою «страну», по возвращении из которой те обнаруживали, что прошло много времени: могли «пропадать» годы и столетия. Можно сопоставить эти сведения с некоторыми аспектами современных похищений: наблюдение гуманоидных существ, похищение ими людей, половые контакты с ними, а также так называемое явление «выпавшего времени».

Специалист по фольклору из университета штата Индиана доктор Эдд Буллард () пытался показать, что сообщения об абдукциях являются следствием современного мифотворчества. Он исследовал 800 случаев похищения, которые были известны к 1992 году, сопоставляя их с народными сказаниями, и вынужден был признать, что у этих случаев есть реальная основа: «Сообщения о похищениях… обнаруживают при целостном рассмотрении значительно больше черт сходства, чем это можно было бы объяснить случайными совпадениями, мистификациями или чистым вымыслом. Их единообразие по форме и содержанию вплоть до многочисленных мельчайших деталей свидетельствует о том, что это единый феномен, какова бы ни была его истинная природа». «Если рассказы о похищениях являются вымышленными, то в каждой части света они должны приобретать специфические национальные черты, но этого не происходит… Если рассказы о похищениях являются вымышленными, то они должны изменяться с течением времени в зависимости от социального заказа, но вместо этого они на протяжении всей своей истории демонстрируют стабильность и даже противостоят внешним воздействиям».

Однако мысль эту можно толковать и по-другому: так, христианский писатель иеромонах Серафим (Роуз) разбирает некоторые показания людей, переживших «похищение», а также старинные истории о встречах с потусторонними существами. Он приходит к выводу, что «похищения» — это результат демонического внушения. Эта точка зрения является доминирующей для религиозного объяснения феномена.

Феномен в литературе и кинематографе 
Феномен абдукции высмеивается в таких популярных мультсериалах как: «Южный парк» (пробный эпизод «Картман и анальный зонд»), «Симпсоны» (пришельцы Кэнг и Кодос из серий  часто практикуют похищения), «Футурама» («Spanish Fry»).

См. также 
 Уфология
 Комиссия по борьбе с лженаукой
 Близкий контакт
 Контактёр

Примечания

Литература 
 Риччи Дэвид, Энциклопедия НЛО и пришельцев / Пер. с англ. Вибе Д. З., Коптелов А. А., Филимонов С. В. — М.: «Вече», 1998.
Новые свидетельства
 Tony Rodrigues, Ceres Colony Cavalier: A True Account Of One Man’s Twenty Year Abduction. — 2021. ISBN 979-8793410854